PGO steht als Abkürzung für:
 Parteigruppenorganisator in der DDR, siehe Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
 Paul Gauguin, ein französischer Maler, unterzeichnete einige seiner Werke so
 PGO Scooters (abgeleitet von „Piaggio“), ein taiwanesischer Motorrollerhersteller
 Planungsgemeinschaft Ost, eine Organisation zur Raumordnung in der österreichischen Länderregion Ost
 Ponto-genikulo-okzipitale Kortex-Wellen in der Schlafmedizin, kurz PGO-Wellen, siehe REM-Schlaf
 Powiat Grodziski (Großpolen) in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Prévôt, Gilles und Olivier, ein französischer Automobilhersteller, siehe PGO Automobiles
 Profile Guided Optimization, eine aufwändige Technik zur Programmoptimierung auf Basis von Testläufen

Abkürzung